Cep est un nom qui peut faire référence à :
 cep, un pied de vigne ;
 cep, un ancien instrument de torture ;
 Cep, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud, en République tchèque.

Cep est une abréviation qui peut signifier :
 Cepheus, Cephei, le nom latin et son génitif de la constellation de Céphée.

CEP est un sigle de trois lettres qui peut signifier :
 Capacités équestres professionnelles ;
 Camp-école préparatoire, un stage de formation préparant aux fonctions de chef scout.
 Centre d'expérimentation du Pacifique, un centre de recherche du CEA qui a mené les essais nucléaires français dans les atolls de Polynésie française ;
 Certificat d'éducation professionnelle ;
 Certificat d'études politiques, un diplôme accordé par un Institut d'études politiques à un étudiant étranger ;
 Certificat d'études primaires ;
 Certificat de conformité à la pharmacopée européenne ;
 Certificat européen de psychothérapie ;
 Coefficient Énergie Primaire (ang. Primary Energy Factor), facteur de conversion de l'énergie primaire en électricité, grandeur issue de la réglementation thermique française ;
 Commission d'enquête parlementaire, en Suisse ;
 Compagnie européenne de publications, un ancien groupe de presse français ;
 Composant Électronique Programmé ;
 Comptes d'exploitation prévisionnels ;
 Compte économique provincial, au Canada ;
 Conseil en évolution professionnelle, en France ;
 Conseil en énergie partagé, dispositif territorial soutenu par l'ADEME en France ;
 Consommation conventionnelle d'énergie primaire (exprimée en kWh/m² par an), le niveau de performance énergétique d'un bâtiment dans la règlementation thermique française ;
 Corps expéditionnaire portugais, la principale force militaire que le Portugal a envoyé en France pendant la  mondiale ;

En anglais :
 Complex event processing (en français, traitement des événements complexes), en informatique ;
 Circular Error Probability (en français, erreur circulaire probable).

CEP est un code qui peut signifier :
  ;

Notes et références 

Abréviation